Виктор Анатольевич Янский (; род. 30 июля 1969 года, Самарканд, Самаркандская область, Узбекская ССР) — узбекский тяжелоатлет, чемпион СНГ, участник летних Олимпийских игр 1996 года.

Карьера 
Виктор Янский начал спортивную карьеру в Школе высшего спортивного мастерства при хокимияте Самаркандской области. В 1992 году на чемпионате СНГ по тяжёлой атлетике в Санкт-Петербурге в весовой категории до 52 кг завоевал золотую медаль. В 1996 году на XXVI летних Олимпийских играх в Атланте (США) в весовой категории до 54 кг занял 14 место.

Примечание 

Родившиеся в Самарканде
Тяжелоатлеты Узбекистана
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Родившиеся в 1969 году
Родившиеся 30 июля